Březsko kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Březsko (okres Prostějov)
 Březsko (okres Plzeň-sever)